Мелиевые () — семейство двудольных цветковых растений, входящее в порядок Сапиндоцветные. Его представители в основном деревья и кустарники, но есть и несколько травянистых растений.

Это — растения с перистыми листьями без прилистников и двуполыми цветками, собранными в метёлки, сложные зонтики или кисти. Большинство видов — вечнозелёные растения, но имеются и листопадные, сбрасывающие свою листву в сухой сезон или на зиму. Семейство включает в себя около 50 родов и 550 видов, распространённых в основном в тропических областях. Представители рода Туна распространены в регионах с умеренным климатом: Северный Китай, Южная и Юго-Восточная Австралия. Представители рода Мелия могут расти ещё дальше к северу.

Использование 
Лангсат (Lansium domesticum) и Сантол (Sandoricum koetjape) культивируются во многих тропических странах ради их съедобных плодов. Азадирахта индийская (Azadirachta indica) имеет разнообразное медицинское использование и служит источником инсектицидов. Другие представители семейства дают жирные и эфирные масла, алкалоиды (карапин, нарегамин и др.), ценную древесину и т. д.

Роды

Примечания

Ссылки 
 Meliaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants. 
 Project Meliaceae

Сапиндоцветные
Семейства растений